Лос Фрихоларес има више значења:

 Лос Фрихоларес (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Фрихоларес (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику